Олимпия Любляна — название нескольких команд из столицы Словении Любляны по различным видам спорта:
 Олимпия (баскетбольный клуб, Любляна) — баскетбольный клуб
 Олимпия (футбольный клуб, Любляна) — футбольный клуб
 Олимпия (хоккейный клуб, Любляна) — название двух хоккейных клубов